«Колора́до Рэ́пидз» () — американский футбольный клуб из Денвера, штата Колорадо, выступающий в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Является одним из десяти клубов которые основали лигу в 1996 году. Стадион клуба расположен в Коммерс-Сити, северо-восточном пригороде Денвера.

Название, эмблема и цвета 
Название «Рэпидз» (, «стремнины») выбрано клубом в честь реки Колорадо, известной своими порогами и каньонами. На эмблеме изображены стилистические вершины Скалистых гор, которые пролегают через штат Колорадо. Основные цвета команды — бургундский (#92032e) и небесно-голубой (#99bfdc).

Текущий состав

Игроки в аренде

Список главных тренеров 
  Боб Хафтон (1996)
  Рой Вегерле (1996, )
  Гленн Майерник (19 ноября 1996 — 30 ноября 2000)
  Тим Ханкинсон (20 декабря 2000 — 9 ноября 2004)
  Фернандо Клавихо (22 декабря 2004 — 20 августа 2008)
  Гари Смит (20 августа — 11 ноября 2008, ; 11 ноября 2008 — 7 ноября 2011)
  Оскар Пареха (5 января 2012 — 10 января 2014)
  Пабло Мастроени (10 января — 8 марта 2014, ; 8 марта 2014 — 15 августа 2017)
  Стив Кук (15 августа — 29 ноября 2017, )
  Энтони Хадсон (29 ноября 2017 — 1 мая 2019)
  Конор Кейси (1 мая — 25 августа 2019, )
  Робин Фрейзер (25 августа 2019 — )

Достижения 
 Обладатель Кубка MLS (1): 2010

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Клубы MLS
Футбольные клубы США
Спортивные клубы Денвера